Адажио може да се отнася за:

 Адажио – музикален термин
 Адажио – акробатично изпълнение